Natchitoches (ciutat), única ciutat i seu de la Parròquia de Natchitoches a l'estat de Louisiana
 Natchitoches (poble), tribu d'amerindis dels Estats Units de Louisiana, part de la Confederació caddo
 Parròquia de Natchitoches, parròquia a l'estat nord-americà de Louisiana
 Natchitoches nom alternatiu del Red River (Mississipí), gran curs d'aigua al sud-est dels EUA contigus